À ne pas confondre avec Dorion.

Patronyme 

 Gilles Doiron (1986-), réalisateur, directeur de la photographie et producteur canadien ;
 Joey Doiron (1991-), pilote automobile américain ;
 Joseph Aubin Doiron (1922-1995), ancien lieutenant-gouverneur de l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Julie Doiron (1972-), chanteuse acadienne et canadienne ;
 Noël Doiron (1684-1758), chef acadien célèbre pour ses décisions lors de la Déportation des Acadiens ;
 Normand Doiron, professeur canadien de littérature française ;
 Onil Doiron, homme politique canadien ;
 Paul Doiron, écrivain américain, auteur de roman policier.

Homonymie de patronyme